Чемпіонат Одеської області з футболу 2007 року серед команд вищої ліги проходив з 12 травня по 27 жовтня. У турнірі брало участь 17 колективів. Чемпіоном області за підсумками сезону став «Бриз» (Ізмаїл).

Вища ліга

Система проведення чемпіонату 
Чемпіонат було розбито на два етапи. На першому команди провели турніри у два кола в трьох територіальних зонах, після чого вісім найкращих з них у фінальному турнірі, що також складався з двох кіл, розіграли між собою медалі.

Північна зона

Південна зона

Центральна зона

Фінальний турнір

Візитна картка чемпіонату 
 В чемпіонаті зіграно 136 ігор (20 матчів фактично не були проведені), забито 410 голів.
 Середня результативність склала 3,01 м'ячі за гру (3,53 без врахування ігор з технічним результатом).
 Матчі чемпіонату в цілому відвідало 20760 глядачів (в средньом 179 за гру (без врахування матчів з технічним результатом)).
 Призначено 48 пенальті, 36 з них було реалізовано.
 Зафіксовано 3 автоголи.
 Арбітри показали в цілому 395 жовтих та 26 червоних карток.
 В чемпіонаті взяв участь 401 футболіст.

Найкращі бомбардири

Див. також 
 Кубок Одеської області з футболу

Посилання 
 Чемпіонат Одеської області 2007 на сайті «Одеський футбол» 
 Чемпіонат Одеської області 2007 на сайті «Український футбол»

Література 
 Архів газети «Час спорту». — Одеса: «Чорномор'я», 2007

Чемпіонат Одеської області з футболу
2007 у футболі
2007 в українському спорті
2007 в Одеській області